Alkimache () ist in der griechischen Mythologie:

 Alkimache (Tochter des Aiakos), Gattin des Oïleus
 Alkimache (Mainade), Mainade im Gefolge des Dionysos bei seinem Indienfeldzug
 Alkimache (Beiname), ein Beiname der Athene